Марафон у мужчин на Олимпийских играх 1984 года состоялся 12 августа. Старт марафона был в 17:00 по местному времени. В забеге приняли участие 107 легкоатлетов из 59 стран мира. Карлос Лопеш из Португалии выиграл с новым олимпийским рекордом — 2:09.21, который продержался 24 года.

В марафоне должен был принять участие финский легкоатлет Марти Вайнио, однако за день до старта он был дисквалифицирован за употребление допинга.

Призёры

Результаты

Примечания

Ссылки 
  Marathon Info
  sports-reference 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1984
М